Eredivisie 2018/2019 var den 63:e säsongen av Eredivisie, Nederländernas högsta fotbolldivision. Säsongen startade 10 augusti 2018 och avslutades den 15 maj 2019. Ajax vann Eredivisie och tog sin 34:e mästartitel.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Playoff

Europa League

Nedflyttning

Externa länkar
Officiell hemsida 

2018/2019
Fotbollssäsongen 2018/2019
2018 i Nederländerna
2019 i Nederländerna